Fradelos ist der Name mehrerer Gemeinden in Portugal:

 Fradelos (Braga)
 Fradelos (Vila Nova de Famalicão)